Aardrijkskunde
Barri de Sant Antoni,  buurt in het district Eixample in de Spaanse stad Barcelona
Sant Antoni de Portmany, gemeente in de Spaanse provincie/regio Balearen op het eiland Ibiza
Sant Antoni de Vilamajor,  gemeente in de Spaanse provincie Barcelona

Transport
Sant Antoni (metrostation), metrostation in de Spaanse stad Barcelona

Zie ook 
Antoni (doorverwijspagina)